Giuseppe Ugolini ist der Name folgender Personen:
 
* Giuseppe Ugolini (Kardinal) (1783–1867), italienischer Kardinal
 Giuseppe Ugolini (Maler) (1826–1897), italienischer Maler
 Giuseppe Ugolini (Carabiniere) (1885–1920), italienischer Carabiniere